Mustin steht für:

 Mustin (bei Ratzeburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Mustin (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Moncestino in der Provinz Alessandria in Italien